2 Armia Pancerna (niemiecka)

 2 Gwardyjska Armia Pancerna
 2 Armia Pancerna (ZSRR)